Тарб (, Тарба; ) — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, адміністративний центр департаменту Верхні Піренеї. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 650 км на південь від Парижа, 120 км на захід від Тулузи.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 22452 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 41394,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Відомі уродженці 

 Фердинанд Фош, маршал Франції, маршал Польщі
 Теофіль Готьє, французький письменник

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Тарб на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхні Піренеї

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Верхні Піренеї
Тарб